Нечушкин — фамилия; имеет женскую форму Нечушкина.
 Нечушкин, Василий Григорьевич (1920—1999) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Нечушкин, Юрий Васильевич (род. 1953) — заслуженный тренер России, мастер спорта международного класса, декан физкультурно-оздоровительного факультета МГТУ.